Basile – variante del nome proprio di persona Basilio
 Basile – famiglia nobile italiana
 Basile – città della Parrocchia di Evangeline, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 Basile – marchio di moda nato negli anni 70

Persone

 Emanuele Basile (1837-1912) – patriota, magistrato e senatore italiano
 Giuseppe Basile (1886-1977) – politico italiano
 Luigi Basile (1820-1889) – patriota, magistrato, deputato e senatore italiano